Miejscowości w USA:
 East Haven – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 East Haven – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 East Haven (ang. East Haven Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 East Haven (ang. East Haven Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Essex